Левадное — название населённых пунктов на Украине:

 Левадное — село в Покровском районе Днепропетровской области.
 Левадное — село в Александровском районе Донецкой области.
 Левадное — село в Гуляйпольском районе Запорожской области.
 Левадное — село в Токмакском районе Запорожской области.
 Левадное — село в Старобельском районе Луганской области.